Московісі (Moscovici) — французьке читання румунської транслітерації єврейської прізвища Москович. Відомі носії:

 П'єр Московісі (* 1957) — французький політик, міністр фінансів Франції (2012—2014).
 Серж Московісі (1925—2014) — французький психолог, автор робіт в галузі соціальної психології.

Див. також 
 Москович
 Московіц